Het  ATP-toernooi van Palermo 2003 (met de officiële naam Campionati Internazionali di Sicilia 2003) werd van 22 tot en met 28 september gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Country Time Club in de Italiaanse plaats Palermo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Palermo
ATP-toernooi van Palermo